Tanadak Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Tanadak Island (Andreanof Islands) in der Inselgruppe Andreanof Islands, Aleuten, Alaska
 Tanadak Island (Rat Islands) in der Inselgruppe Rat Islands, Aleuten, Alaska